De skeletonwedstrijd voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 13 en 14 februari 2014 op de bobslee, rodel en skeletonbaan Sanki in Rzjanaja Poljana. De regerend olympisch kampioene was de Britse Amy Williams.

Tijdschema

Uitslag 

Vrouwen